Das Boot se poate referi la:

 Das Boot, un film german din 1981 regizat de Wolfgang Petersen după propriul scenariu.
 Das Boot (serial TV), un serial german din 2018, remake al filmului Das Boot.
 Das Boot (roman), un roman scris de Lothar-Günther Buchheim în 1973.
 Das Boot (album), un album lansat de U96 în 1992.
 Das Boot (joc video), un joc video lansat în 1991 și inspirat din romanul cu același nume.